Interpolação por vizinho mais próximo para interpolação de dados
 Diagrama do vizinho mais próximo em geometria
 O algoritmo do vizinho mais próximo para resolver aproximadamente o problema do caixeiro-viajante

Desambiguação